Samoth (Tomas Haugen) - um músico e multi-instrumentista norueguês
Heige K. Haugen - um guitarrista norueguês
Haugen (Wisconsin) - uma vila localizada no estado norte-americano de Wisconsin

Desambiguação